

Geografia

Austria           
 Dötting – dzielnica gminy (Ortsteil) Aspach w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn

Niemcy 
 Dötting – dzielnica gminy (Ortsteil) Pförring w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Eichstätt

Zobacz też 
 Döttingen
 Döttling